Флаг муниципального образования Е́йскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 марта 2007 года решением Совета Ейскоукрепленского сельского поселения № 11 и 6 июля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3412.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба Ейскоукрепленского сельского поселения в зелёном, малиновом, жёлтом и красном цветах».

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое жёлтым укреплением, об одном полном и двух видимых наполовину бастионах на зелёную (вверху) и малиновую части. Поверх укрепления два жёлтых копья накрест: одно со значком о двух косицах с кистями, на котором изображён красный лапчатый крест, другое с большой кистью у острия.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает историческое основание Ейского Укрепления — давшего название селу, а в настоящее время и всей территории сельского поселения.

Ейское Укрепление построено русской армией как опорный пункт в борьбе с Османской империей, в устье реки Большая Ея, в июле 1774 года, после заключения Кючук-Кайнарджикского мира как форпост русской границы", так гласит документ, привезённый из Центрального архива.

В 1778 году в Ейский укреплённый городок, будучи командующим кубанским корпусом, прибыл А. В. Суворов.

В 20-х числах октября 1792 года к Азовским воротам Ейского укрепления по старинному Азово-Таманскому тракту подошёл отряд казаков-черноморцев, под предводительством атамана Чепеги, состоявший из трёх полков конницы, двух полков пехоты и большого обоза с семьями.

Жёлтое крепостное сооружение — символизирует укрепление, построенное русской армией.

Жёлтые бунчук и куренной значок — символизируют пришедших на Кубанские земли переселенцев — Запорожских казаков. Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, чистоты, простоты, совершенства, взаимопонимания.

Зелёный цвет символизирует богатую природу сельского поселения, его развитое сельское хозяйство.

Малиновый цвет (пурпур) — символ достоинства, славы, почёта.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением копья